Miejscowości w Polsce:
 Księża Wola
 Księża Wólka

Inne:
 księża – duchowni